Il doppio del torneo di tennis Summer Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova che hanno battuto in finale Darya Lebesheva e Julija Valetova 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (Campionesse)
 Marina Mel'nikova /  Polina Pekhova (quarti di finale)

 Natela Dzalamidze /  Margarita Gasparjan (semifinali)
 Vaszilisza Bulgakova /  Pemra Özgen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2012